Castelfranco Veneto, municipi italià situat a la regió del Vèneto i a la província de Treviso.
 Castelfranco Emilia, municipi italià, situat a la regió d'Emília-Romanya i a la província de Mòdena.